Юрий Александрович Сунгу́ров (1908—1973) — советский актёр театра, заслуженный артист Карело-Финской ССР (1951), Заслуженный артист РСФСР (1969).

Биография 
Родился в семье чиновника.

После окончания в 1930 году Ленинградского техникума сценических искусств (класс Леонида Вивьена), работал в Ленинградском театре Дома печати и Ленинградском театре Союза писателей.

В 1936—1941 годах — актёр Харьковского областного драматического театра.

В 1942—1970 годах — ведущий актёр Русского драматического театра Карельской АССР в Петрозаводске.

Юрий Александрович являлся организатором и многолетним руководителем студенческого театра Петрозаводского государственного университета (ныне — народный студенческий театр им. Ю. А. Сунгурова «ТИС»).

Основные театральные роли
 Карандышев — «Бесприданница» А. Островский (1944)
 Кораблёв — «Два капитана» В. Каверин (1949)
 инспектор Жавер — «Отверженные» В. Гюго (1951)
 Прибытков, Дульчин — «Последняя жертва» А. Островский (1957)
 Охотников — «Потерянный сын» А. Арбузов (1961)
 Яков — «Последние» М. Горький (1966)

и другие.

Примечания

Литература 
 Колосёнок С. Театр нашего города. — Петрозаводск, 1972
 Гришмановский Ю. Наедине с самим собой // «Север». 2001. № 9—10

Ссылки 
 Из радиопередачи о Ю. А. Сунгурове (2008)
 Сунгуров, мы и после нас…

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Русский театр драмы Республики Карелия
Заслуженные артисты Карело-Финской ССР